Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 1999 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 1998—1999 года, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате 1999 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Проводился чемпионат в Москве с 4 по 7 января 1999 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Чемпионат на сайте fsonline.ru

Чемпионаты России по фигурному катанию
1999 год в фигурном катании
Россия
Зимние виды спорта в сезоне 1998/1999
Чемпионаты России в 1999 году
Январь 1999 года